Агломерации Средней Азии (без Казахстана) с населением более 500 000 человек.
Это самые крупные агломерации Средней Азии. 5 из них имеют население более 1 миллиона человек.

Всего Средней Азии 12 агломераций с населением свыше 500 тысяч жителей в:
 Туркмении — 2;
 Узбекистане — 6;
 Киргизии — 2;
 Таджикистане — 2;

См. также 
 Список стран по числу городов-миллионеров
 Самые населённые городские агломерации
 Города Европы с населением более 500 тысяч человек

Ссылки 
 The Principal Agglomerations of the World.

Списки городов Азии
Средняя Азия